A 2004-es wimbledoni teniszbajnokság női versenyét az orosz Marija Sarapova nyerte az amerikai Serena Williams előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Serena Williams (Döntős)
  Anasztaszija Miszkina (Harmadik kör)
  Venus Williams (Második kör)
  Amélie Mauresmo (Elődöntős)
  Lindsay Davenport (Elődöntős)
  Jelena Gyementyjeva (Első kör)
  Jennifer Capriati (Negyeddöntős)
  Szvetlana Kuznyecova (Első kör)
  Paola Suárez (Negyeddöntős)
  Nadia Petrova (Negyedik kör)
  Szugijama Ai (Negyeddöntős)
  Vera Zvonarjova (Negyedik kör)
  Marija Sarapova (Bajnok)
  Silvia Farina Elia (Negyedik kör)
  Patty Schnyder (Második kör)
  Anna Smashnova (Első kör)

  Chanda Rubin (Első kör)
  Francesca Schiavone (Második kör)
  Fabiola Zuluaga (Első kör)
  Jelena Bovina (Második kör)
  Magdalena Maleeva (Negyedik kör)
  Conchita Martínez (Első kör)
  Jelena Dokić (Első kör)
  Mary Pierce (Első kör)
  Nathalie Dechy (Harmadik kör)
  Lisa Raymond (Második kör)
  Alicia Molik (Harmadik kör)
  Émilie Loit (Első kör)
  Gyinara Szafina (Első kör)
  Eleni Daniilidou (Első kör)
  Amy Frazier (Negyedik kör)
  Meghann Shaughnessy (Harmadik kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Felső ág

Alsó ág

További információk 
 Eredmények az ITFtennis.com honlapon

N1